La Familia – grupa radykalnych kibiców Beitaru Jerozolima
 La Familia – album J Balvina
 La Familia – team wrestlingowy (min. Edge, Chavo Guerrero Jr. i Curt Hawkins
 La Familia – rumuński zespół muzyczny